Jerzy Sebastian Lubomirski (1616–1667) – hetman polny koronny, odpowiedzialny za rokosz
 Jerzy Dominik Lubomirski (1665–1727) – wojewoda krakowski
 Jerzy Aleksander Lubomirski (1669–1735) – wojewoda sandomierski
 Jerzy Ignacy Lubomirski (1687–1753) – chorąży koronny
 Jerzy Lubomirski (1751–1797) – generał major wojsk koronnych
 Jerzy Henryk Lubomirski (1817–1872) – działacz polityczny, kurator literacki
 Jerzy Rafał Lubomirski (1887-1978) – właściciel dóbr Dojlidy